Volpone bezeichnet:

 Volpone (Ben Jonson), Komödie von Ben Jonson
 Volpone (Stefan Zweig), Komödie von Stefan Zweig nach Motiven von Ben Jonson